Jóás júdai király
 Jóás izraeli király